Герб муниципального образования Нижнеинга́шский район Красноярского края Российской Федерации.

Герб утверждён Решением Нижнеингашского районного Совета депутатов № 24-421 от 25 марта 2008 года.

Герб внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под № 4592.

Описание герба 

«В лазоревом поле с червлёной оконечностью золотая распростёртая птица прямо, от крыльев которой в стороны сообразно перьям отходят золотые языки пламени».

Описание символики герба 
Лазоревый (синий) цвет — это просторы района, его водные ресурсы (реки, озера, родники), это символ чистого неба, а также чести, благородства, духовности и возвышенных устремлений.

Золото — богатство района (леса, поля, полезные ископаемые), это символ стабильности, уважения и интеллекта.

Червлёный (красный) цвет — красота района, жизнеутверждающая сила, мужество, а также территориальная принадлежность к Красноярскому краю (фон символов края красного цвета).

Птица — солярная фигура восходящего солнца (Нижнеингашский район — восточная граница Красноярского края (солнце всходит на востоке); район с шестнадцатью муниципальными образованиями и тремя жизненно важными артериями (федеральная автомобильная дорога «Байкал», железная дорога, нефтепровод).

История герба 
Первоначально, утверждённый 25 марта 2008 года герб района имел следующее описание: «В лазоревом поле золотая птица, летящая вверх с распростертыми крыльями о шестнадцати сияющих перьях и тройничным хвостом; оконечность — червлёная».

21 ноября 2008 года решением Нижнеингашского районного Совета депутатов было утверждено новое описание герба, ныне действующее.

См. также 
 Флаг Нижнеингашского района
 Гербы районов Красноярского края

Примечания 

Гербы районов России
Нижнеингашский район
Гербы Красноярского края
Гербы с изображением символических птиц